Баграшкёль (Баграшкуль, Бостан, , ) — озеро на северо-западе Китая, в отрогах восточного Тянь-Шаня, у северного подножья хребта Куруктаг, в 14 километрах от уездного города Карашар, в 57 км к северо-востоку от города Корла, на территории уезда Баграш Баян-Гол-Монгольского автономного округа. Берега низкие, песчаные. Покрывается льдом в период с декабря по март.

Длина озера 55 километров с востока на запад, ширина 25 километров с севера на юг. Площадь около 1000 квадратных километров. Высота над уровнем моря 1030 (1028) метров над уровнем моря. Средняя глубина воды — 9 метров, максимальная — 16 метров. Объем — 8 кубических километров. В юго-западном направлении расположена группа мелких озёр.

Баграшкёль — самое крупное проточное озеро на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. С северо-запада в озеро впадает Хайдык-Гол — крупнейшая из впадающих в озеро рек. Сток Хайдык-Гола составляет более 86 % общего стока в озеро. Из Баграшкёля в юго-западной части берёт начало река Кончедарья. 

В прошлом озеро Баграшкёль было пресным, в результате уменьшения стоков из-за роста потребления воды в силу потепления климата увеличилась общая минерализация воды в озере. В 1975 году среднее содержание солей составляло 1,5 грамма на литр.

Среднегодовая температура в районе озера Баграшкёль — 7,9 °C, летом — 22,1 °C, зимой — минус 22 °C. Среднегодовые осадки — 64,7 мм, летом — 39,5 мм, что составляет 60 % годовых осадков. 

Озеро Баграшкёль было богато рыбой. До начала 1970-х годов рыбные ресурсы озера составляли  и . После сокращения этих рыбных ресурсов, были интродуцированы в 1962—1965 гг. пёстрый и белый толстолобик, чёрный и белый амур, сазан и золотой карась. С 1978 года интродуцирован речной окунь. Баграшкёль является крупнейшей базой Китая по производству рыбы.

Озеро Баграшкёль используется для добычи высококачественного тростника, используемого в качестве сырья в целлюлозно-бумажной промышленности. С площади 30 тыс. гектаров ежегодно получают 300 тыс. т тростника. На озере находится также одна из четырёх крупнейших баз страны по производству камыша.

Живописное озеро называют «жемчужиной Тянь-Шаня».

Согласно исследователю Николаю Пржевальскому озеро Баграшкёль на картах обозначалось Бостан-нор, а калмыки называли его Тенгиз-нор — «море-озеро».

Николаю Пржевальскому не удалось обследовать озеро Баграшкёль. В ходе Тибетской экспедиции Михаила Певцова озеро Баграшкёль объехал с севера исследователь Пётр Козлов с урядником Дорджиевым, Всеволод Роборовский объехал озеро с юга. Глава о поездке вдоль берега Баграшкёля и о другой, большей, вдоль Кончедарьи, была написана Козловым для III тома «Трудов Тибетской экспедиции 1889—1890-х годов под начальством Певцова», опубликованных в 1896 году.

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 46. — 538 с. — 100 000 экз.

Бассейн Лобнора
Озёра Синьцзян-Уйгурского автономного района
Баян-Гол-Монгольский автономный округ